Джур — народ в Африці;
 Джур — річка в центральній Африці, притока Нілу;
 Джур — польський квасний борошняний суп.